Genowefa – imię
 Genowefa Pigwa – postać z polskiego kabaretu
2 miejscowości w Polsce:

 Genowefa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew
 Genowefa – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Krzymów